De Serie A 1960/61 was het 58ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 30ste seizoen van de Serie A. Juventus werd kampioen.

Eindstand

Play-off

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1960/61